| mål        = {{#expr: 
 289 +
 100
 
}}
| publik     = 
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| medalj1    = 
| medalj1text= FC Rosengård (6:e titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= BK Häcken
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2022/2023
}}
Svenska cupen i fotboll för damer 2021/2022 var den 40:e säsongen av Svenska cupen för damer i Sverige. Den spelades med 3 kvalomgångar under 2021, och grupp- och slutspel under 2022. FC Rosengård tog sin sjätte titel, när de vann finalen mot BK Häcken med 2–1 efter förlängning.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Gruppspel

Kvalificerade lag

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Anmärkningar

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser